Павел Петрович Нестерчук (21 марта 1975) — украинский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1992 году в составе третьей команды киевского «Динамо», выступавшей в первом любительском первенстве Украины. Забив в 22 матчах зонального турнира 14 мячей, 17-летний футболист сходу стал лучшим бомбардиром «зоны». После такого успеха, Павел был переведён в «Динамо-2». Далее некоторое время выступал в «Борисполе» и «Оболони».

В 1996 году перешёл в команду высшей лиги — «Прикарпатье». Первый матч в высшем дивизионе страны сыграл 3 августа 1996 года против ЦСКА. Первый гол забил 21 сентября в ворота «Кремня». В ивано-франковской команде провёл полтора сезона. За это время сыграл 32 матча, забил 2 гола. Продолжил карьеру в клубах низших дивизионов.

Пляжный футбол 
В 2003 году привлекался к матчам сборной Украины по пляжному футболу на первом в её истории международном турнире «Мундиалито». Участвовал в историческом для сборной первом матче против сборной Бразилии. Гол, забитый Павлом в этой игре, был признан самым красивым на турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Меховик»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки в пляжный футбол Украины
Игроки сборной Украины по пляжному футболу
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)